Вирино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вирино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Вирино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.